Оберон може да се отнася за:
 Оберон – западноевропейски митологичен герой.
 Оберон – герой от пиеса на Шекспир.
 Оберон – герой от поема на Кристоф Мартин Виланд.
 Оберон – опера от Карл Мария фон Вебер
 Оберон – спътник на Уран